Röttenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Orte:
 Röttenbach (bei Erlangen), Gemeinde im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Röttenbach (Landkreis Roth), Gemeinde im Landkreis Roth, Bayern
 Röttenbach (Bechhofen), Dorf des Marktes Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Röttenbach (Leutershausen), Dorf der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern

Gewässer:
 Röttenbach (Großer Bischofsweiher), linker Zufluss des Forstgrabens (zur Seebach, zur Regnitz) im Bereich des Großen Bischofsweihers bei Röttenbach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Röttenbach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz bei Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Röttenbach (Schwäbische Rezat), rechter Zufluss der Schwäbischen Rezat bei Röttenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Röttenbach (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz bei Burgstall, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Rötenbach
 Röthenbach